В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Морроу ():
 округ '''Морроу''' — в штате Огайо
 округ '''Морроу''' — в штате Орегон